ТНВ — многозначная аббревиатура:
 ТНВ — телерадиокомпания «Новый век»
 ТНВ — термометр наружного воздуха
 ТНВ — технический норматив выброса
 ТНВ — технология неорганических веществ
 ТНВ — типовая норма времени
 ТНВ — товарищество на вере (коммандитное товарищество)
 ТНВ — точка начала выравнивания

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей